Свен Антон Ландер (; ) — шведский хоккеист, нападающий швейцарского клуба «Цуг», игрок сборной Швеции.

Биография 

Антон Ландер — воспитанник хоккейного клуба «Тимро». В сезоне 2007/08 дебютировал в шведской лиге, успев перед этим поиграть в молодёжных чемпионатах за клуб. 22 сентября 2009 года стал вице-капитаном клуба.

На драфте НХЛ 2009 года был выбран под 40-м номером командой «Эдмонтон Ойлерз». 28 апреля 2011 года Антон подписал трёхлетний контракт новичка с «Эдмонтоном». Первое очко в НХЛ набрал 3 ноября, отдав голевой пас на Леннарта Петрелла в матче против «Лос-Анджелеса», а первую шайбу забросил спустя ровно две недели — 14 ноября в матче против «Оттава Сенаторз». 2 апреля 2015 года клуб продлил контракт с игроком ещё на 2 года.

В 2017 году стал игроком казанского «Ак Барса» в Континентальной хоккейной лиге. В первом своём сезоне стал обладателем Кубка Гагарина. За два сезона в «Ак Барсе» набрал 68 очков (19+49) в 93 матчах регулярного сезона и 15 очков (9+6) в 23 матчах плей-офф.

1 мая 2019 года подписал двухлетний контракт с ярославским «Локомотивом».

На чемпионате мира за сборную Швеции дебютировал в 2015 году. В 8 матчах на турнире набрал 7 очков (3+4). На Олимпийских играх 2018 года в 4 матчах забросил три шайбы. На чемпионате мира 2019 года в 8 матчах набрал 8 очков (4+4). 12 мая сделал хет-трик в матче с Италией (8:0).

Достижения 

 Обладатель Кубка Гагарина (2018)

Статистика выступлений

Клубная карьера

Международная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Цуга»

Хоккейные нападающие
Хоккеисты Швеции
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Тимро»
Игроки «Оклахома-Сити Баронс»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Цуг»
Задрафтованные ХК «Эдмонтон Ойлерз»
Обладатели Кубка Гагарина